У статті наведено список втрат українських військовослужбовців у російсько-українській війні за жовтень — грудень 2014 року.

Список загиблих з 1 жовтня по 31 грудня 2014 року

Невстановлена дата смерті 
 Чурилов Юрій — в списку загиблих в АТО киян.

Втрати силових структур в тилу під час війни 
 Флекей Зіновій Миколайович, , Тернопіль. Боєць 6-го БТО Тернопільської області «Збруч». Кілька років працював за кордоном, останній час в Італії. Взимку 2014 повернувся в Україну і поїхав до Києва, був активним учасником Революції Гідності. На Майдані був поранений, після лікування знов поїхав до Італії, але через загострення ситуації в країні, добровольцем прийшов до військкомату і в серпні підписав контракт на військову службу. Загинув  у Херсонській області від вибуху гранати. Похований на Микулинецькому кладовищі. Залишились батьки.

 Кисляченко Євген Олегович, , Одеса. Військовослужбовець 28-ї ОМБр. Призваний за мобілізацією. 8 вересня дістав поранення під час навчань на полігоні «Широкий лан», помер вранці  у лікарні міста Миколаїв.

  , Дніпропетровська область. Солдат, військовослужбовець 17-ї ОТБр, призваний за мобілізацією.  на полігоні поблизу м. Кривий Ріг під час пострілу з гранатомета АГС-17 у рамках занять з бойової підготовки стався розрив гранати, внаслідок чого два військовослужбовці отримали поранення. Один з солдатів від поранень помер.

 Вербицький Олексій Романович, , Ярославська область РРФСР. Проживав у м. Чернівці. Солдат, водій 8-го БТО Чернівецької області. Виріс в родині військовослужбовця. Все життя працював водієм, останні роки — в Обласному центрі реабілітації тяжкохворих дітей. До війська пішов добровольцем у червні 2014, незважаючи на те, що за місяць перед тим переніс операцію. Загинув  у ДТП під Бердянськом (Запорізька область), коли повертався на військовому УАЗі з ремонту. Похований 6 листопада на Годилівському кладовищі. Залишилися дружина та доросла донька.

 Прохоров Станіслав Миколайович, , Кременчук Полтавська область. Солдат 92-ї ОМБр. Працював оператором на кондитерській фабриці «Лукас». 06.08.2014 мобілізований як доброволець.  вбитий співслужбовцями біля села Бударки (Вовчанський район) Харківської області, де підрозділ ніс службу з охорони державного кордону з Росією. Капітан та 2 сержанти, в стані алкогольного сп'яніння після словесної перепалки із солдатами (п'яний капітан кричав «Расєя!») розстріляли бійця з автоматів, відтягли у бік кордону і закопали у траншеї, після чого втекли. Вбивць затримано, кримінальна справа за статтями «навмисне вбивство» та «дезертирство». Похований у Кременчуці на Свіштовському кладовищі. Залишились батьки, три сестри та дружина з дитиною.

 Коляда Дмитро Степанович, , Велимче Ратнівський район Волинська область. Солдат, стрілець танкового взводу 2-ї танкової роти 51-ї ОМБр. Мобілізований у квітні 2014, пройшов бої в районі Волновахи, Савур-могили, Красногорівки, де 22 серпня врятував екіпаж підбитого танку, отримав опіки і лікувався у шпиталях.  близько 20:00 вбитий офіцером командиром танкового взводу біля казарми у військовій частині у Володимирі-Волинському, під час конфлікту, помер від ножового поранення у груди. Похований в с. Велимче. Залишились батьки та брати. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

 Таранець Станіслав Олексійович, , Велика Круча Пирятинський район Полтавська область. Капітан, начальник складу паливно-мастильних матеріалів 3-го ОПСп. Закінчив Київський університет цивільної авіації, навчався на військовій кафедрі. Проходив військову службу в Гвардійському на Дніпропетровщині, потім у військовій частині в Кропивницькому. Під час АТО займався забезпеченням ЗСУ паливом та не одноразово супроводжував конвої у зону АТО.  о 5-й годині ранку вирушив з черговим конвоєм паливно-мастильних матеріалів у Донецьку область, їхав у голові колони. Поблизу селища Куколівка (Кіровоградська область) на слизькій дорозі водій не впорався з керуванням, в результаті чого бензовоз кілька разів перевернувся. Від отриманих травм Станіслав помер на місці, водій вижив. Залишилася дружина та 9-річна донька.

 Ковальчук Михайло Володимирович, , Руда-Колтівська Золочівський район. Солдат 2-го окремого інженерно-будівельного батальйону. Мобілізований 27.03.2014. Брав участь у боях за Савур-могилу та Іловайськ. Помер  близько 17:15, під час прямування підрозділу в район виконання завдань за призначенням.

 Косточка Ігор Васильович, , Суми. Зв'язківець 15-го БТО Сумської області «Суми», в/ч В2260. Працював у ВАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе». Мобілізований у березні. Ніс службу в Макарівському районі (Луганська область), на початку грудня приїхав додому у коротку відпустку. Трагічно загинув під час відпустки. 4 грудня чоловіка знайшли на перехресті у місті Суми в непритомному стані із закритою черепно-мозковою травмою та доправили до нейрохірургічного відділення обласної лікарні. У ніч із 7 на  військовослужбовець помер. Похований на Алеї Почесних громадян центрального міського кладовища Сум. Залишились дружина та 16-річна донька.

 Грачов Юрій Олександрович (позивний «Ірокез»), , Київ. Старший лейтенант запасу, волонтер групи «Аеророзвідка». Активний учасник Революції Гідності. Був фахівцем-сапером і розробив перші бойові заряди для безпілотників, неодноразово виїжджав у зону АТО.  близько 10:00 на Яворівському полігоні під час навчань з військовими з використання заряду для безпілотного літального апарату стався вибух. Юрій отримав травми, несумісні з життям. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

 Корній Станіслав Семенович, , Кривий Ріг Дніпропетровська область. Прапорщик, командир 1-го відділення 1-го взводу 20-го БТО «Дніпропетровськ». Закінчив курси Навчального центру Внутрішніх військ. До травня 2005 працював у Криворізькій виправній колонії № 80. З 2009 по 2012 — інспектор служби охорони мережі готелів «Маріотті» у Варшаві, у 2012 — інспектор служби безпеки «Легіон КР» в Кривому Розі. Член партії УДАР. Активний учасник Революції Гідності. 29.04.2014 мобілізований як доброволець. 12 червня був госпіталізований на 24 дні із загостренням тяжких хронічних захворювань, та вже 1 серпня брав участь у визволенні м. Красногорівка. Комісований за станом здоров'я восени 2014 року.  помер від хвороби в Кривому Розі, вже після повернення з фронту. Залишились дружина, діти та внуки.

Примітки

Посилання 
 Книга пам'яті загиблих
 Міноборони оприлюднило список усіх загиблих військових у зоні АТО
 At least 955 Ukrainian soldiers killed in Russia's war against Ukraine // «Kyiv Post», 25 september 2014 

2014 в Україні

2014-10-12